Иттер:

Топонимы 
 Иттер — коммуна в Австрии
 Иттер — район Дюссельдорфа

Гидронимы 
 Иттер — приток Неккара
 Иттер — приток Рейна

См. также 
 Иттербек
 Иттербю